Alain Larrouquis (né en 1950), joueur de basket-ball français ;
 Thomas Larrouquis (né en 1985), joueur de basket-ball français.